Patxi Ruiz Giménez (1980), pilotari basc.
 Patxi Ruiz Romero (c. 1974), activista polític basc, ex-militant d'Euskadi Ta Askatasuna (ETA).